Le nom Pasquotank peut désigner :
 la rivière Pasquotank ;
 le comté de Pasquotank en Caroline du Nord.